Крушево Брдо може да се односи на:

 Крушево Брдо I, насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Крушево Брдо II, насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Крушево Брдо I, насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ
 Крушево Брдо II, насеље у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ